6-Zylinder steht für:

 Sechszylindermotor, eine Motorenbauform
 6-Zylinder (A-cappella-Gruppe), eine A-cappella-Musikgruppe